Пóльский у́зел:
 Польский узел (спелеотуризм) — штык в спелеотуризме
 Двойной польский узел (польский узел (ткачество)) — соединяющий концы двух нитей узел в ткацком деле

Примечания